Paul Brousseau (né le  à  Pierrefonds au Québec, Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel canadien.

Carrière

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1989-1990 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ || 57 || 17 || 24 || 41 || 32 || 7 || 0 || 3 || 3 || 0
|- 
| 1990-1991 || Draveurs de Trois-Rivières || LHJMQ || 67 || 30 || 66 || 96 || 48 || 6 || 3 || 2 || 5 || 2
|- 
| 1991-1992 || Olympiques de Hull || LHJMQ || 57 || 35 || 61 || 96 || 54 || 6 || 3 || 5 || 8 || 10
|- 
| 1992-1993 || Olympiques de Hull || LHJMQ || 59 || 27 || 48 || 75 || 49 || 10 || 7 || 8 || 15 || 6
|- 
| 1993-1994 || Aces de Cornwall || LAH || 69 || 18 || 26 || 44 || 35 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 1994-1995 || Aces de Cornwall || LAH || 57 || 19 || 17 || 36 || 29 || 7 || 2 || 1 || 3 || 10
|- 
| 1995-1996 || Avalanche du Colorado || LNH || 8 || 1 || 1 || 2 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1995-1996 || Aces de Cornwall || LAH || 63 || 21 || 22 || 43 || 60 || 8 || 4 || 0 || 4 || 2
|- 
| 1996-1997 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1996-1997 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 66 || 35 || 31 || 66 || 25 || 4 || 1 || 2 || 3 || 0
|- 
| 1997-1998 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 11 || 0 || 2 || 2 || 27 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1997-1998 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 67 || 45 || 20 || 65 || 18 || 3 || 1 || 1 || 2 || 0
|- 
| 1998-1999 || Bears de Hershey || LAH || 39 || 11 || 21 || 32 || 15 || 5 || 1 || 1 || 2 || 0
|- 
| 1998-1999 || Admirals de Milwaukee || LIH || 5 || 1 || 1 || 2 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1999-2000 || Panthers de Louisville || LAH || 36 || 19 || 24 || 43 || 10 || 4 || 1 || 1 || 2 || 12
|- 
| 2000-2001 || Panthers de la Floride || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 2000-2001 || Panthers de Louisville || LAH || 73 || 29 || 39 || 68 || 21 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 2001-2002 || AIK IF || Elitserien || 13 || 1 || 3 || 4 || 6 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 2001-2002 || SaiPa || SM-Liiga || 39 || 15 || 11 || 26 || 24 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 2002-2003 || Schwenninger Wild Wings || DEL || 26 || 7 || 9 || 16 || 8 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 2002-2003 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 7 || 2 || 5 || 7 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 2003-2004 || Huskies de Cassel || DEL || 49 || 12 || 12 || 24 || 12 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 2004-2005 || Dragons de Verdun || LNAH || 27 || 21 || 21 || 42 || 6 ||  ||  ||  ||  || 
|-

Références

Sources 
 

Naissance à Montréal
Naissance en septembre 1973
 Choix de repêchage des Nordiques de Québec
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur des Aces de Cornwall
Joueur des Olympiques de Hull
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Panthers de Louisville
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur de l'AIK IF
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Joueur des Kassel Huskies
Joueur des Dragons de Verdun
Joueur québécois de hockey sur glace